Натуральне число 1359
 1359 рік до нашої ери
 1359 рік нашої ери